Palazzo della Corgna – palazzo di Castiglione del Lago in Umbria
 Palazzo della Corgna – palazzo di Corciano in Umbria
 Palazzo della Corgna – palazzo di Città della Pieve in Umbria